

Lista osvajača

Rekordi

Najmanja razlika 
Na 13 kvalifikacija je više vozača ostvarilo identično vrijeme.

Najveća razlika

Izvori 

Formula 1